Остров Нансена (Земля Франца-Иосифа)
 Остров Нансена (архипелаг Норденшельда)